Ковальков — українське прізвище.
Відомі носії:
 Ковальков Леонід В'ячеславович — радянський, російський та український футболіст.
 Ковальков Петро Іванович — радянський військовик, учасник Другої світової війни.

Див. також 
 Ковальов
Прізвища на -ов